Epicyon (« bien plus qu'un chien ») est un genre éteint de très grands canidés appartenant à la sous-famille également éteinte des borophaginés et vivait en Amérique du Nord au cours du Miocène, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Morphologie 

Il avait une tête massive et de puissantes mâchoires, donnant à son crâne une apparence féline, plutôt qu'un crâne similaire à celui d'un loup. 
La plus grande espèce, Epicyon haydeni, était plus grande qu'un jaguar, environ 1,5 m de long, et pesait entre 91 et 170 kg, ce qui en fait le plus grand canidé de l'histoire.

Paléoécologie 
En Amérique du Nord, dans des endroits tels que Coffee Ranch au Texas, Epicyon partageait le territoire avec l'ours Agriotherium ainsi qu'avec le féliforme Barbourofelis, et le félin machairodonte Amphimachairodus et son proche cousin de la même sous-famille, Borophagus. Tous ces animaux étaient des concurrents potentiels qui auraient parfois été en conflit avec Epicyon pour la nourriture et le territoire. Epicyon aurait inclus dans son régime des herbivores comme le chameau Aepycamelus, l'antilope d'Amérique Cosoryx, des chevaux comme Neohipparion et Nannippus, le pécaris Prosthennops et les rhinocéros du genre Teleoceras, qui pourraient tous fournir un repas convenable par la chasse.

Taxonomie 
Epicyon a été nommé par Joseph Leidy en 1858, considéré alors comme un sous-genre de Canis. Il a également été mentionné comme appartenant au genre Aelurodontina par William Diller Matthew & Stirton en 1930. Mais finalement, des études ultérieures indiquent que c'était un genre de Borophagina bien distinct.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

†
Caniforme préhistorique
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Carnivore du Miocène
Taxon fossile décrit en 1858